Рышард Котыс, Рышард Котас (, , Познань) — польский актёр театра и кино.

Биография 
Рышард Котыс родился 20 марта 1932 года в деревне Мнюв (Свентокшиское воеводство).

В 1953 году окончил Государственную высшую актёрскую школу в Кракове.

Актёр театров в разных польских городах (Кельце, Гданьск, Краков, Вроцлав, Белосток, Тарнув, Ополе, Лодзь).

В начале 2017 он попал в больницу из-за пневмонии и наличия жидкости в плевральной полости. В конце жизни он боролся с деменцией и проблемами с передвижением. В январе 2021 года у него была обнаружена инфекция COVID-19. Он умер после нескольких дней пребывания в больнице, в ночь с 27 на 28 января 2021 года. Похоронен на кладбище села Лусово.

Личная жизнь 
Дважды женат. Развелся с первой женой, сценаристом Барбарой Войтковской (ум.2017). У них родился сын Петр (1956), капитан большого плавания. В 80-е гг. Он женился на младшей на 26 лет актрисе Камилла Сэммлер. У него был сын, Эрик (1987) . В конце жизни жил в Лусово под Познанью.

Избранная фильмография 

  — Поколение / Pokolenie — Яцек
  — Три старта / Trzy starty — Эдек
  — Таблетки для Аурелии / Pigułki dla Aurelii — парень в цветочном магазине
  — Девушка из хорошей семьи / Dziewczyna z dobrego domu — мужчина у гардероба
  — Рукопись, найденная в Сарагосе / Rękopis znaleziony w Saragossie — слуга отца ван Вордена
  — Барышня в окошке / Panienka z okienka — матрос с корабля «Лебедь»
  — Аватар, или Замена душ / Awatar czyli zamiana dusz — лакей графа
  — Катастрофа / Katastrofa — милиционер
 - — Четыре танкиста и собака / Czterej pancerni i pies (телесериал) — советский сапёр
  — Прыжок / Skok — друг Виктора
  — Ставка больше, чем жизнь / Stawka większa niż życie (телесериал) — Винерт, британский агент (только в 13-й серии)
  — Почтмейстер / Poczmistrz — Коля, работник почтмейстера  — Кукла / Lalka — аукционист
  — Волчье эхо / Wilcze echa — солдат
  — Красное и золотое / Czerwone i złote — Антони Заперальский
  — Знаки на дороге / Znaki na drodze — Буляга, механик
  — Последний свидетель / Ostatni świadek — узник концлагеря
  — Болеслав Смелый / Bolesław Śmiały — убитый мужчина в реке
  — Дорога / Droga (телесериал) — двоюродный брат Ядвиги (только в 1-й серии)
  — Голем / Golem — однорукий лифтёр
  — Отец королевы / Ojciec królowej — слуга графа Зеровского
  — Большой пикник / Wielka majówka — отец Рысека
  — Ва-банк / Vabank — Мельский
  — Большой забег / Wielki bieg — судья
  — Да сгинет наваждение / Niech cię odleci mara — кладовщик оптового магазина
  — Пепельная среда / Popielec — Валюсь
  — Отель Полан и его гости / Hotel Polan und seine Gäste — Пауль Хаускнехт
  — Волчица / Wilczyca — Олесяк
  — О-би, О-ба. Конец цивилизации / O-bi, O-ba: Koniec cywilizacji — целлюлозовый
  — Ва-банк 2 / Vabank II — Мельский
  — Хозяин на Жулавах / Pan na Żuławach — Валенчак
  — Чёрные ступни / Czarne stopy — опекун Марека
  — Золотой поезд / Złoty pociąg — Смит
  — Кингсайз / Kingsajz — заключённый Носач
  — Баллада о Янушике / Ballada o Januszku (телесериал) — собачник
  — Маримонтская соната / Sonata marymoncka — и. о. директора автобазы
  — Консул / Konsul — секретарь партии
  — Дежа вю / Déjà vu — Коппола, гангстер из Чикаго
  — Каналья / Kanalia — Ефим, человек Егорова
  — Холостяцкая жизнь на чужбине / Kawalerskie życie na obczyźnie — инспектор на заводе
  — История о мастере Твардовском / Dzieje mistrza Twardowskiego — бес генерал-фельдмаршал
  — Эвкалипт / Eucalyptus — отец Сони
  — Ведьмак / Wiedźmin — ''сотник
  — Боги / Bogowie

Примечания

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Выпускники Государственной высшей театральной школы в Кракове
Умершие от COVID-19 в Польше